Rantau Jaya (Rantau Rasau), een plaats in Indonesië
Rantau Jaya (Karang Jaya), een plaats in Indonesië
Rantau Jaya (Banjit), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing